Klitscher steht für:

 Klitscher, ein Kartoffelgericht

Klitscher ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Vertraugott Klitscher (1772–1809), deutscher Pädagoge und Prediger 
 Gustav Klitscher (1868–1910), deutscher Schriftsteller